Pfeilbüchse steht für:

 Armbrust, eine Bogenwaffe
 Feuertopf (Geschütz), eine spätmittelalterliche Feuerwaffe